Народна Република Кина је подјељена на 34 административне јединице. Под суверенитетом државе налазе се двадесет и двије провинције, пет аутономних области, четири државна градска округа и два специјална административна региона. Тајван је под контролом непризнате државе Републике Кина, али га Народна Република Кина сматра својом двадесет и трећом провинцијом.

Дио Кине без Тајвана и специјалних административних региона се назива Континентална или Копнена Кина. Дио Кине без ових територија, као и без аутономних области се још назива и Унутрашња Кина.

Административне јединице НР Кине

Списак административно-територијалних јединица НР Кине

Напомена

Види још 
 Копнена Кина
 Унутрашња Кина
 Аутономне области НР Кине
 Провинције НР Кине
 Државни градски окрузи НР Кине
 Специјални административни региони НР Кине
 Територијални спорови НР Кине

Референце

Спољашње везе